Йарих (Ярих) — в западносемитской мифологии — лунное божество, покровитель Иерихона.

В Угарите считался супругом богини луны Нингаль.

Брак Йариха и Нингаль (Никкаль) был призван обеспечить гармонию, возрождение месяца и плодородие.

Его отождествляют с ханаанейским и аморейским богом Амму и йеменским Амму.

Упоминается в Библии, в Плаче Иеремии.

Этимология 
Имя Ярих связанно с аккадским словом Вархум/Варух, которое означает луну или месяц. Форма Йарах объясняется тем, что в северных заподносемитских языках [w] перешло в [j].
В отличие от аккадского, в большинстве ханаанских языков есть различие между словами луна и месяц: для луны используется семитский корень ЙРХ (), а для месяца корень ХДШ (ср. ) месяц/новолуние.

См. также 
 Ях

Примечания 

Боги луны
Боги по алфавиту
Западносемитские боги
Угаритские боги